Бюла́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Барт-де-Нест. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65111.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 115 км юго-западнее Тулузы, в 27 км к юго-востоку от Тарба.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 63 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 40 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 24 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 60,0 %, в 1999 году было 68,3 %). Из 24 активных жителей работали 23 человека (13 мужчин и 10 женщин), безработным был 1 мужчина. Среди 16 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 12 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи